Ängtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellan-Ängtjärnen, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Ängtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lilla Ängtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Södra Ängtjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Ängtjärn (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Ängtjärn (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Ängtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662299-141292), sjö i Filipstads kommun, 
Ängtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662509-141869), sjö i Filipstads kommun,  (12,1 ha)
Ängtjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (9,18 ha)
Ängtjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (6,49 ha)
Ängtjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (19 ha)

Se även
Ängestjärn
Ängstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn